

Рептово — село в гміні Домброва-Хелмінська Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Рептово — село в гміні Кобилянка Старгардського повіту Західнопоморського воєводства